Aguilar, kan syfta på

Personer
Ernesto Beltrán Aguilar, känd som Tito Beltrán (född 1965), chilensk operasångare
Gaspar Aguilar (1561–1623), spansk poet och dramatiker
Gerónimo de Aguilar (1489–1531), spansk munk
Grace Aguilar (1816–1847), engelsk författare
Joel Aguilar (född 1975), salvadoransk fotbollsdomare
José Aguilar (1958–2014), kubansk boxare
Macarena Aguilar (född 1985), spansk handbollsspelare
Paul Aguilar (född 1986), mexikansk fotbollsspelare

Geografi

Argentina 

 El Aguilar, ort, Jujuy,

Filippinerna 

 Aguilar (Pangasinan), Ilocosregionen, Province of Pangasinan,

Spanien 

 Aguilar (kommunhuvudort i Spanien), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Aguilar del Río Alhama (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja,

USA 

 Aguilar, Colorado, ort, Las Animas County,

Se även
Aguiar

Efternamnsförgreningssidor
Spanska efternamn